Финал Кубка Бельгии по футболу 2010/2011 состоялся 21 мая 2011 года. Льежский «Стандард» переиграл «Вестерло» со счётом 2:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2011
Бельгия
Матчи ФК «Стандард» Льеж
Матчи ФК «Вестерло»
События 21 мая
Май 2011 года
Спорт в Бельгии в 2011 году
Спортивные соревнования в Брюсселе